Сезон 2013-2014 гг., стал для Манчестер Сити 119-м в истории клуба и 12-м подряд в Английской Премьер-лиге. Новый сезон команда начала под руководством нового главного тренера - чилийского специалиста Мануэля Пеллегрини, пришедшего из Малаги. В первый же сезон при новом тренере, команде покорилось второе при шейхах чемпионство, а также был выигран кубок лиги.

В еврокубках команде удалось выйти из группы, но 1/8 финала стала пределом: "горожане" проиграли Барселоне.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

115.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

9.000.000

Зима 

0

Общие убытки:115.500.000

Общая прибыль:9.000.000

Разница:106.500.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Сезоны ФК «Манчестер Сити»